Иван Стрешнев:
 Стрешнев, Иван Степанович — русский воевода 1610—1640-х годов.
 Стрешнев, Иван Фёдорович Большой (ум. после 1676) — боярин, стольник царя Михаила Фёдоровича.
 Стрешнев, Иван Фёдорович Меньшой (ум. после 1675) — стольник.
 Стрешнев, Иван Филиппович (ум. 1613) — разрядный дьяк в царствование Ивана Грозного; думный дворянин, воевода в Устюге в Смуту.